Jewett (Illinois)
 Jewett (Ohio)
 Jewett (Texas)
 Mount Jewett, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània